Wilde Rose è il terzo profumo realizzato dalla cantante canadese Avril Lavigne nel 2011.

Storia 
Avril ha impiegato circa un anno per realizzare il profumo, rilasciato nell'estate del 2011.

La pubblicità per il profumo è stata diretta da Dave Meyers e filmata a Los Angeles.

Confezione 
Il design della bottiglia e il confezionamento di Wild Rose sono un sequel del suo predecessore, Forbidden Rose. La bottiglia è rosa, con accenti di bianco satinato. Un anello d’argento, inciso con un filo spinato dal disegno floreale circonda il collo del flacone sfaccettato. Il design è completato con una rosa traslucida rosa come tappo. L’anello inciso può essere rimosso e indossato.

Sono stati realizzati una serie di prodotti, ovvero:

 Eau de Parfum (15/30/50/100 ml)
 Eau de Parfum Spray (10 ml)
 Shower Gel (200 ml)
 Body Lotion (200 ml)
 Deodorant Spray (150 ml)

Note

Voci correlate 
 Black Star
 Forbidden Rose

Altri progetti 

Fragranze